Cosa kan syfta på:
 Cosa – ett släkte av musslor.

Geografi

Italien 

 Fiume Cosa, vattendrag, Lazio,

Spanien 

 Cosa (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel,